XYL peut faire référence à :
 eX Young Lady, abréviation radioamateur désignant des femmes mariées.

XYL est un code, qui signifie :
 Gare de Perrache, une des gares ferroviaires de Lyon, France, selon le code AITA des gares.